Die Divizia A 1970/71 war die 33. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 30. August 1970 und endete am 27. Juni 1971. Von Mitte Dezember bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1971/72
 2. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1971/72
 4. – UTA Arad – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1971/72
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1971/72

Absteiger in die Divizia B 
Progresul Bukarest, CFR Timișoara

Aufsteiger in die Divizia A 
AS Armata Târgu Mureș, Crișul Oradea

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1970/71 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1970/71 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1970/71
Liga-1-Saison